Чемпионат Уэльса по футболу 2002/2003 годов — 11-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 16 августа 2002 и закончился 2 мая 2003 года. Чемпионский титул смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2002 году
Спорт в Великобритании в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003